Северодвинск — топоним.

 Северодвинск — город в Архангельской области России, центр атомного судостроения страны. Назван в честь реки Северная Двина, в устье которой и основан.
 Северодвинск — муниципальное образование в Архангельской области России.
 Северодвинск — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Архангельского региона Северной железной дороги.

В честь города названы:

 К-329 «Северодвинск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения, проект 885 «Ясень».
 К-266 «Орёл» (временно носила имя «Северодвинск» в 1991—1993 гг.) — атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей».